Test steht für:
 Test, methodischer Versuch zur Überprüfung von Eigenschaften oder Leistung 
 Test, Schriftlicher Leistungsnachweis in der Schule
 test (Zeitschrift), Zeitschrift der Stiftung Warentest
 test.de, Website der Stiftung Warentest
 test (Unix), Unixbefehl zum Auswerten von Bedingungen
 Test, Kurzgeschichte von Stanisław Lem, siehe Pilot Pirx#Test
 Test, Rugby-Länderspiel, siehe Länderspiel#Rugby

geographische Objekte:
 Test (Fluss), Fluss in England
 Test Valley, Verwaltungsbezirk in England

Test ist der Name folgender Personen:
 Billy Test (* 1989), US-amerikanischer Jazzmusiker
 John Test (1771–1849), US-amerikanischen Politiker
 Zack Test (* 1989), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Test, Spitzname von Andrew Test Martin (1975–2009), kanadischer Wrestler

TEST steht als Abkürzung für:
 Thesaurus of Engineering and Scientific Terms

Siehe auch:
 Allgemeiner Test
 Statistischer Test
 Teste
 Prüfung / Prüfen

Abkürzung